Elvis’ Golden Records — альбом американского певца Элвиса Пресли; представляет собой собрание хит-синглов 1956—57 гг. Это первый сборник Пресли (позже в том же формате — компиляции последних хит-синглов — вышло ещё 4 выпуска). Альбом занял 3-е место в американском хит-параде.

В 1997 году вышло расширенное издание, в которое дополнительно включены 6 песен с других синглов.

Список композиций

Оригинальная версия (1958) 
 Hound Dog
 Loving You
 All Shook Up
 Heartbreak Hotel
 Jailhouse Rock
 Love Me
 Too Much
 Don’t Be Cruel
 That’s When Your Heartaches Begin
 (Let Me Be Your) Teddy Bear
 Love Me Tender
 Treat Me Nice
 Any Way You Want Me (That’s How I Will Be)
 I Want You, I Need You, I Love You
 Форматы: грампластинка, компакт-диск, аудиокассета

Расширенная версия (1997) 
 Hound Dog
 Loving You
 All Shook Up
 Heartbreak Hotel
 Jailhouse Rock
 Love Me
 Too Much
 Don’t Be Cruel
 That’s When Your Heartaches Begin
 (Let Me Be Your) Teddy Bear
 Love Me Tender
 Treat Me Nice
 Any Way You Want Me (That’s How I Will Be)
 I Want You, I Need You, I Love You
 My Baby Left Me
 I Was The One
 That's All Right
 Baby, Let’s Play House
 Mystery Train
 Blue Suede Shoes
 Форматы: компакт-диск

См. также 
 Серия «Elvis’ Gold/Golden Records»
 Elvis' Gold Records, Volume 2 (50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong) (1959)
 Elvis’ Golden Records Volume 3 (1963)
 Elvis’ Gold Records Volume 4 (1968)
 Elvis’ Gold Records Volume 5 (1984)

Альбомы Элвиса Пресли
Альбомы 1958 года